Троїцький міст — найдавніший міст, що зберігся в Москві.
 Троїцький міст — міст у Пскові через річку Пскова.
 Троїцький міст — міст через Неву в Санкт-Петербурзі.
 Троїцький міст — міст у Челябінську через річку Міас, раніше — Кіровський міст.

Див. також 
 Троїцький провулок
 Троїцький проспект
 Троїцька вулиця
 Троїцька площа